Alepidea longiciliata är en flockblommig växtart som beskrevs av Schinz och Dummer. Alepidea longiciliata ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longiciliata